È suonata la libera uscita (Home, James) – film del 1918 diretto da Alfred Santell
 È suonata la libera uscita (Home, James) – film del 1928 diretto da William Beaudine